Ahoyo ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Roger Ahoyo (* 1941), Hochschullehrer und Minister
 Théophile Ahoyo (1931–2013), beninischer Diplomat
 Véronique Ahoyo (1940–2008), beninische Diplomatin und Politikerin